Vitus è la forma latina del nome Vito, con cui sono chiamati ad esempio:
 Vitus Jonassen Bering, esploratore danese
 Vitus Lüönd, sciatore alpino svizzero
 Vitus Huonder, vescovo svizzero

Altro 
 Maksim Vitus, calciatore bielorusso
 Saint Vitus, gruppo musicale statunitense
 Vitus, film del 2006